

Biografie 
 Aurelio Gironda Veraldi - politico italiano

Altro 
 Estuario della Gironda – tratto terminale del corso d'acqua formato dalla confluenza dei fiumi Dordogna e Garonna
 Gironda (dipartimento) – dipartimento nella regione dell'Aquitania
 Gironda – nome con il quale si identificava un gruppo politico rivoluzionario nato in Francia il 1º ottobre 1791

inoltre la voce simile e di identica derivazione:

 Ghironda – indica uno strumento musicale del tipo cordofono